Ариане Фридрих (урождёная Темпель, род. 10 января 1984, Нордхаузен, округ , ГДР) — германская легкоатлетка (прыжки в высоту), бронзовый призёр чемпионата мира 2009 года, чемпионка Германии 2004, 2007, 2008, 2009 и , обладательница рекорда Германии на открытых стадионах — 2,06 м. Выступает за клуб Айнтрахт.

Личные рекорды

Соревнования

Примечания 

Прыгуны в высоту Германии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике